Чернигово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Чернигово — село в Кырджалийской области.

Россия 
 Чернигово — другое название хутора Черниговский в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Чернигово — посёлок в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Чернигово — деревня в Торжокском районе Тверской области.

См. также 
 Чернигово-Песчаный
 Чернигово-Токмачанск
 Чернигов (значения)
 Черниговка